Die 30. Fechteuropameisterschaften fanden vom 12. Juni bis zum 17. Juni in Tiflis, Georgien, statt. Die Wettkämpfe wurden in der Tbilisi Gymnastic Arena ausgetragen.

Wettbewerb 
Das Programm umfasste Wettkämpfe in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel. Unterteilt sind sie in Einzel und Mannschaft sowie in Damen und Herren. Es wurden daher 12 Gold- und 12 Silbermedaillen verliehen. Der dritte Platz wird im Einzel nicht ausgefochten, in der Mannschaft aber schon. Daher gibt es aufgrund der geteilten dritten Plätze im Einzel 18 Bronzemedaillen.

Herren

Degeneinzel 
Im Degeneinzel nahmen 97 Fechter aus 30 Nationen teil. Sieger wurde der Franzose Yannick Borel vor Paolo Pizzo (Italien) und den drittplatzierten Nikolai Novosjolov (Estland) und Sergei Chodos (Russland)

Titelverteidiger 2016: Yannick Borel 

Turnierplan

Degenmannschaft 
Im Degenmannschaftswettbewerb der Herren nahmen insgesamt 18 Mannschaften teil. Russland gewann vor Ukraine und Tschechien.

Titelverteidiger 2016 = 

Turnierplan

Säbeleinzel 
Im Säbeleinzel nahmen 59 Fechter aus 19 Nationen teil. Sieger wurde der Deutsche Max Hartung vor Áron Szilágyi (Ungarn) und den drittplatzierten Luca Curatolli (Italien) und Sandro Basadse (Georgien)

Titelverteidiger 2016: Benedikt Wagner 

Turnierplan

Säbelmannschaft 
Im Säbelmannschaftswettbewerb der Herren nahmen 14 Mannschaften teil.

Titelverteidiger 2016: 

Turnierplan

Floretteinzel 
Im Floretteinzelwettbewerb nahmen 77 Fechter aus 27 Nationen teil. Gewinnen konnte der Italiener Daniele Garozzo vor Timur Safin (Russland) und den zwei drittplatzierten Giorgio Avola (Italien) und Jérémy Cadot (FRA).

Titelverteidiger 2016: Timur Safin 

Turnierplan

Florettmannschaft 
Beim Mannschaftswettbewerb im Florett nahmen 15 Mannschaften teil. Sieger war Frankreich vor Russland und Italien.

Titelverteidiger 2016: 

Turnierplan

Frauen

Degeneinzel 
Im Degeneinzel nahmen 75 Fechterinnen aus 26 Nationen teil. Siegerin wurde die Russin Wioletta Kolobowa vor Alexandra Ndolo (Deutschland) und den drittplatzierten Julia Beljajeva (Estland) und Emese Szász (Russland)

Titelverteidiger 2016: Simona Gherman 

Turnierplan

Degenmannschaft 
Im Degenmannschaftswettbewerb der Frauen nahmen insgesamt 15 Mannschaften teil. Frankreich gewann vor Russland und Rumänien.

Titelverteidiger 2016: 

Turnierplan

Säbeleinzel 
Im Säbeleinzel nahmen 55 Fechterinnen aus 17 Nationen teil. Siegerin wurde die Georgierin Teodora Kakhiani vor Rossella Gregorio (Italien) und den drittplatzierten Bianca Pascu (Rumänien) und Liza Pusztai (Ungarn)

Titelverteidiger 2016: Sofja Welikaja 

Turnierplan

Säbelmannschaft 
Im Säbelmannschaftswettbewerb der Frauen nahmen 12 Mannschaften teil. Es gewann Italien vor Russland und Frankreich

Titelverteidiger 2016: 

Turnierplan

Floretteinzel 
Im Floretteinzelwettbewerb nahmen 43 Fechterinnen aus 20 Nationen teil. Gewinnen konnte die Italienerin Arianna Errigo vor Inna Deriglasowa (Russland) und den zwei drittplatzierten Alice Volpi (Italien) und Ysaora Thibus (FRA).

Titelverteidiger 2016: Arianna Errigo 

Turnierplan

Florettmannschaft 
Beim Mannschaftswettbewerb im Florett nahmen 15 Mannschaften teil. Sieger war Italien vor Russland und Deutschland.

Titelverteidiger 2016: 

Turnierplan

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse
 Offizielle Seite

2017
Sportveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Tiflis
Fechten (Georgien)